XXI. Zimske olimpijske igre.

Tablica medalja 

</div>

Muškarci

Spust

Super-G

Veleslalom

Slalom

Super-kombinacija

Žene

Spust

Super-G

Veleslalom

Slalom

Kombinacija

Vidi još 
 Uspjesi hrvatskih alpskih skijaša na ZOI 2010.

2010
Alpsko skijanje